Knox County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Knox County Courthouse (Maine), ID-Nr. 77000075
 Knox County Courthouse (Nebraska), ID-Nr. 90000972
 Knox County Courthouse (Ohio), ID-Nr. 73001484
 Knox County Courthouse (Tennessee), ID-Nr. 73001803